Bukiet (aromat) – określenie zapachu
 Bukiet (dekoracja) – dekoracja kwiatowa
 Bukiet (topologia) – w matematyce, w szczególności w topologii, przestrzeń topologiczna powstała poprzez sklejenie dwóch innych przestrzeni w jednym punkcie
 bukiet (cytologia) – specyficzna dla profazy I mejozy struktura w której telomery połączone są z błoną jądrową.
 kwiatowy bukiet jubilerski

Przypisy